Геологическая временная шкала:
 Геохронологическая шкала — геологическая временная шкала истории Земли
 Селенохронологическая шкала — геологическая временная шкала истории Луны. 
 Геологическая временная шкала Марса

См. также 
 Геохронология